Stanisław Antoni Jagielski (1781–1853) –  radca stanu, komisarz Królestwa Polskiego
 Stanisław Jagielski (1823–1884) – dowódca w powstaniu styczniowym
 Stanisław Jagielski (1919–1944) – cichociemny, podporucznik Wojska Polskiego